Поповка () — село,
Анновский сельский совет,
Верхнеднепровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221081007. Население по переписи 2001 года составляло 39 человек.

Географическое положение 
Село Поповка примыкает к селу Заполички,
на расстоянии в 1 км от села Клин.

Примечания